Ниже представлен список знаменосцев, которые представляли СССР на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр.

См. также 
 СССР на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Знаменосцы | Олимпийские правила, понятия, традиции

Списки спортсменов СССР